Il doppio del torneo di tennis Sunfeast Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Liezel Huber e Sania Mirza che hanno battuto in finale  Julija Bejhel'zymer e Juliana Fedak 6-4, 6-0.

Teste di serie

 Liezel Huber /  Sania Mirza (campionesse)
 Nicole Pratt /  Anastasija Rodionova (quarti di finale)

 Julija Bejhel'zymer /  Juliana Fedak (finale)
 Hana Šromová /  Angelique Widjaja (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sunfeast Open 2006